Сюй — две китайские фамилии.

Сюй 徐 — помимо фамилии значит «медленный», «спокойный», а также сокр. гор. Сюйчжоу (миф. один из 9 островов образовавшихся здесь после великого потопа). Кантонское произношение — Чхёй, вьетнамское произношение — Từ (Ты).

Сюй 許 (упр. 许) — помимо фамилии значит «разрешать», а также название княжества эпохи Чжоу на территории провинции Хэнань. Кантонское произношение — Хёй.

Известные Сюй 
 Сюй Аньци (род. 1992) — китайская фехтовальщица-шпажистка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира.
 Сюй Биньшу (许斌姝; род. 1988) — китайская фигуристка, выступающая в женском одиночном разряде.
 Сюй Бо (род. 1985) — китайский футболист, защитник и полузащитник.
 Сюй Бэйхун (徐悲鸿; 1895—1953), китайский живописец и график.
 Сюй Вэй () — китайский живописец, поэт, каллиграф и драматург времен династии Мин.
 Сюй Вэй (; род. 1968) — современный китайский рок-музыкант
 Сюй Вэньлун (许 文龙; род. 1987) — китайский лыжник.
 Сюй Гоцин (1958) — китайский дзюдоист.
 Сюй Гуанци (1562—1633) — китайский учёный в области сельского хозяйства, переводчик, математик, астроном династии Мин.
 Сюй Гуанчунь (1944—2022) — в 2004—2009 гг. глава парткома КПК провинции Хэнань.
 Сюй Гэньбао (род. 1944) — китайский футболист, футбольный тренер, организатор футбольной академии «Гэньбао».
 Сюй Да (徐達; 1332—1385) — сподвижник императора Чжу Юаньчжана.
 Сюй Даоцзюэ (徐道覺; 1917—2003) — американский биолог китайского происхождения.
 Сюй Дачжэ (род. 1956) — китайский государственный и политический деятель, секретарь парткома КПК провинции Хунань (2020—2021), глава Китайского национального космического управления (2013—2016).
 Сюй Дунсян (род. 1983) — китайская спортсменка, гребец, призёр Олимпийских игр.
 Сюй Жунмао (род. 1950) — китайский предприниматель, основатель компании Shimao Property Holdings.
 Сюй Иньчуань (род. 1975) — многократный чемпион Китая и мира по сянци.
 Сюй Исинь (1911—1994) — партийный и государственный деятель Китая, дипломат.
 Сюй Ифань (род. 1988) — китайская профессиональная теннисистка.
 Сюй Куанди (род. 1937) — китайский политик и учёный, мэр Шанхая.
 Сюй Куньлинь (род. 1965) — китайский государственный и политический деятель, губернатор провинции Цзянсу с 19 октября 2021 года.
 Сюй Лили (род. 1988) — китайская дзюдоистка, серебряный призёр Олимпиады-2012.
 Сюй Лили (род. 1981) — китайская парапауэрлифтерша, серебряный призёр Паралимпиады-2016 и Паралимпиады-2020.
 Сюй Линь (род. 1963) — китайский государственный и политический деятель, секретарь парткома КПК провинции Гуйчжоу с 9 декабря 2022 года.
 Сюй Мэнтао
 Сюй Нало (许那罗) — легендарный монах почитаемый в Шаолине с XIV века.
 Сюй Син (род. 1969) — китайский палеонтолог.
 Сюй Синь (; род. 1990) — китайский игрок в настольный теннис, десятикратный чемпион мира, олимпийский чемпион.
 Сюй Синьлян
 Сюй Сянцянь
 Сюй Сяомин (; род. 1984) — китайский кёрлингист.
 Сюй Сяосюй (род. 1986) — китайская хоккеистка на траве.
 Сюй Тэли (1877—1968) — китайский политический и государственный деятель, коммунист.
 Сюй Фу
 Сюй Фэн (род. 1950) — тайваньская актриса и кинопродюсер.
 Сюй Хайфэн
 Сюй Хоуцзэ (1934—2021) — китайский геодезист и геофизик.
 Сюй Хуэйцзюань (род. 1964) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира.
 Сюй Хэн
 Сюй Цайхоу (徐才厚) — член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя Центрального военного совета КПК.
 Сюй Цзеюй
 Сюй Цзин
 Сюй Цзинлэй
 Сюй Цзюнь (徐俊; род. 1962) — китайский шахматист, гроссмейстер (1994).
 Сюй Цзятунь (1916—2016) — китайский партийно-государственный деятель, позднее диссидент.
 Сюй Цзяюй
 Сюй Цилян
 Сюй Цинь (род. 1961) — китайский государственный и политический деятель, секретарь парткома КПК провинции Хэйлунцзян.
 Сюй Чжимо
 Сюй Чжихун
 Сюй Чжицян
 Сюй Чжэнь
 Сюй Чэнь
 Сюй Шаоши
 Сюй Шилинь (род. 1998) — китайская профессиональная теннисистка.
 Сюй Шичан
 Сюй Шию
 Сюй Шоушэн
 Сюй Шуцзин
 Сюй Шучжэн (徐樹錚; 1880—1925) — генерал, наместник Внешней Монголии.
 Сюй Шэнь (許慎; 58—147) — древнекитайский филолог эпохи династии Тан. Составитель словаря Шовэнь Цзецзы (说文解字).
 Сюй Юйхуа (许昱华; род. 1976) — китайская шахматистка.
 Сюй Юн (баскетболист)
 Сюй Юаньюань (род. 1981) — китайская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.
 Сюй Юнъюэ (, р.1942) — государственный деятель Китая, бывший министр государственной безопасности КНР.
 Сюй Юнь
 Сюй Юньли (род 1987) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Сюй Юньлун
 Сюй Юфан (род. 1939) — китайский государственный и политический деятель, секретарь (глава) парткома КПК провинции Хэйлунцзян с 1997 по 2003 гг.
 Сюй Янь
 Сюй Яньмэй

См. также 
 Сто фамилий
 Наиболее распространённые фамилии в Китае